Kylie Minogue: Artist Collection е сборен албум на австралийската певица Кайли Миноуг.

Списък с песните 
 CD
 Confide in Me (Master mix) – 5:51
 Limbo – 4:06
 Breathe (Radio edit) – 3:39
 Automatic Love – 4:46
 Dangerous Game (Dangerous overture) – 1:20
 Too Far – 4:43
 Dangerous Game (Бразилско издание ексклузивно) – 5:30
 Put Yourself in My Place – 4:54
 Did It Again – 4:15
 Take Me with You – 9:10
 Love Takes Over Me – 4:19
 Where Is the Feeling? (акустична версия) – 4:51
 Cowboy Style – 4:44
 Dreams – 3:44

 DVD
 Where Is the Feeling?
 Confide in Me
 Put Yourself in My Place
 Did It Again
 Some Kind of Bliss
 Breathe

Външни препратки 
 Официален сайт 

Албуми на Кайли Миноуг
Музикални албуми от 2004 година